Een kinderspel, zie Boompje verwisselen
Een boek van Miep Diekmann, zie Stuivertje wisselen (boek)
Een wisseling van posities in een organisatie, zie Stuivertje wisselen (organisatie)